Prooidier, dier dat een roofdier of vleesetende plant tot voedsel dient
Prooidieren (2010), een Nederlandse film van Thijs Gloger